Статья Население Греции даёт информацию о демографической ситуации в Греции. Она описывает плотность населения, национальный состав, образованность, здоровье населения, экономическое положение, религиозные конфессии и т.д.

Современный греческий этнос материковой Греции сложился под османским влиянием, когда османы в XV веке переселили на территорию Греции албанцев-арнаутов (которые составили на тот момент большую часть населения Греции). В это время арнауты, принявшие православие, стали особенно культурно близки грекам.

Отчасти иммиграция албанцев, как и позднее турок, была спровоцирована самими греческими наместниками, стремящимися в короткие сроки восстановить экономику разорённых войной и эпидемиями регионов с помощью албанской иммиграции. Ввиду обилия арнаутов в Греции отдельные этнографы XIX века ошибочно заявляли, что собственно греки — потомки древних греков — были истреблены за время падения Византийской империи, а современные греки якобы происходят в своей основе от средневековых албанцев. Османская империя продолжила экспансию на Балканский полуостров. По результатам османских переписей населения XIX века примерно четверть населения Греции составляли греки, столько же было арнаутов и албанцев-мусульман, остальные, менее половины — это турки, болгары, македонцы, евреи и армяне.

По состоянию на 1 января 2010 года, по данным организации «Евростат», в Греции проживало 11 295 002 человек, по этому показателю Греция занимает 74 место в мире. Последняя перепись населения в Греции прошла в 2011 году. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Греции проживало 1,2 миллиона иммигрантов и их потомков, или 11,6 % населения страны.

Статистика 
С 1921 года население Греции в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая статистика с 1921 года

Население Греции 

Население по данным Евростат

Демографические показатели 

Суммарный коэффициент рождаемости для простого замещения населения должен составлять не меньше 2,1 ребенка на 1 женщину, если уровень рождаемости менее 2,1 ребенка то население в долгосрочной перспективе будет лишь уменьшаться, если только не будет покрываться дефицит притоком мигрантов.

Возрастная структура населения (2020) 

 0–14 лет — 14,53 %
 15–64 лет — 63,04%
 старше 65 лет — 22,43% 

Средний возраст 45,3 лет. Мужчины — 43,7 лет, женщины — 46,8 лет.

Естественное движение

Детская смертность (2021) 
 3,61 на 1000 рождённых;
 мальчики — 4 на 1000 рождённых;
 девочки — 3,19 на 1000 рождённых;

Ожидаемая продолжительность жизни (2021) 
 Общая — 81,28 лет
 Мужчины — 78,73 лет
 Женщины — 84 лет

Этнические группы (2001) 
Этнические группы Греции по гражданству по состоянию на 2011 год: 91,6% греки, 4,4% албанцы, 4% другие. Греция не собирает данные об этнической принадлежности.

Грамотность населения (2015 год) 
 общая — 97,7 %
 мужчины — 98,5 % 
 женщины — 96,9 %

Религия 

Согласно данным The World Factbook состав населения Греции по вероисповеданию по состоянию на 2015 год: православные — 81-90 %, мусульмане — 2 %, прочие — 3 %, атеисты — 4-15 %, неизвестно — 1 %.

Среди всех религиозных конфессий в Греции доминирует Элладская православная церковь, а православие признано господствующей религией по Конституции Греции. В последнее время гарантируется свобода вероисповедания для всех граждан.

Греческая национальная статистическая служба не ведёт официальную статистику по религиозной принадлежности граждан, однако по оценкам Государственного департамента, 98% граждан идентифицируют себя православными. По данным социологического исследования Евростата в 2005 году, 81% греков ответили, что верят в Бога, что является третьим показателем среди стран-членов ЕС, уступая только Мальте и Кипру.

Примечания

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20080906010756/http://www.census.gov/ipc/www/idb/ranks.html
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html#People